Op Wimbledon 2016 hebben de vrouwen van maandag 27 juni tot en met zaterdag 9 juli de wedstrijden in het enkelspel in de Londense wijk Wimbledon gespeeld.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster was de Amerikaanse Serena Williams. Zij kon haar titel met succes verlengen. Zij won in de finale met 7-5 en 6-3 van de als vierde geplaatste Duitse Angelique Kerber, waarmee Williams zich revancheerde voor de verloren finale op het Australian Open 2016.

Voor het eerst sinds Michaëlla Krajicek op het US Open van 2007 stond er weer een Nederlandse speelster in de plaatsingslijst van een grandslamtoernooi: Kiki Bertens. Zij bereikte de derde ronde, waarin zij verloor van Simona Halep.

De Belgische Kirsten Flipkens kwam niet verder dan de tweede ronde. Haar landgenotes Yanina Wickmayer en Alison Van Uytvanck strandden in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters 
De plaatsingslijst is gebaseerd op de WTA-ranking per 20 juni 2016.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2016